Флаг Ухту́йского муниципального образования Зиминского районного муниципального образования Иркутской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 25 мая 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6231.

Флаг является официальным символом Ухтуйского муниципального образования.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края чёрную полосу в 1/4 полотнища; на основной, голубой части вплотную к полосе воспроизведено жёлтым и белым цветами изображение двух горностаев, поддерживающих колесо; на полосе воспроизведено жёлтым цветом изображение трёх стилизованных камней».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает природно-географические и экономические особенности Ухтуйского муниципального образования.

Символика фигур флага поселения многозначна:

— соболь — символ, традиционно используемый в Сибирской символике и геральдике подчёркивает что село Ухтуй — центр муниципального образования, одно из старых сибирских сёл, основанное в 1670 году;

— каждый из соболей, держащих колесо — аллегория проходящих через поселение федеральной трассы М-53 части магистрали «Байкал», одной из важнейших магистралей региона и железной дороги;

— колесо — символ движения вперёд, развития, обновления;

— чёрная полоса с жёлтыми (золотыми) геральдическими камнями символически отражает богатые недра Ухтуйского муниципального образования — здесь производится добыча каменного угля.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и энергии.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет бескрайнего неба и водных просторов — по территории поселения протекает река Ока, питающая своими водами Братское водохранилище.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, вечности бытия.

Примечания